Краснозаводск:

 Краснозаводск — город в Сергиево-Посадском районе Московской области России;
 Городское поселение Краснозаводск — муниципальное образование в Сергиево-Посадском районе Московской области России, включает город Краснозаводск и ещё 2 населённых пункта;